Phylo är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Phylo ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Phylo